Walking with Dinosaurs est le titre anglais de deux œuvres :
 Sur la terre des dinosaures (Walking with Dinosaurs)
 Série documentaire britannique diffusée à partir de 1999 réalisé par Tim Haines et Jasper James. C'est le 1er documentaire sur les Dinosaures ayant connu un grand succès "majeur" à la Télévision. Plus tard la BBC a produit Planète Dinosaure qui est son successeur en quelque sorte. Walking with Dinosaurus est le préquelle  de "Walking with Beats" et "Walking with monsters". Il existe également des épisodes spéciaux comme "Sur la trace des Dinosaures" ou "The ballad of Big Al". La BBC à la vue du succès maintenu a créé de nombreux documentaires sur ce monde d'avant l'humanité.
 La voix narrative originale est celle de l'acteur Kenneth Branagh. En version francophone, c'est celle de l'acteur André Dussollier.

 Sur la terre des dinosaures (Walking with Dinosaurs), film américano-britannique de Neil Nightingale (en) et Barry Cook (en) en (2013). Il s'agit d'un film d'animation ayant repris pour titre le nom de la série documentaire de 1999, mais n'ayant aucun lien avec celle-ci.